Vermieter ist eine Vertragspartei, siehe:
 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)

Siehe auch:
 Miete
 Mieter